Coatesville désigne :

 Coatesville, une ville située dans l’Indiana ;
 Coatesville, une ville située en Pennsylvanie.

 Coatesville.